Valvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valvattnet (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (59 ha)
Valvattnet (Torsåkers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun och Sollefteå kommun,  (5,13 ha)
Lill-Valvattnet, sjö i Åsele kommun,  (84,2 ha)
Stor-Valvattnet, sjö i Åsele kommun,  (1,22 km²)

Se även
Valvvattnet, sjö i Kalix kommun,  (23,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn